Крис Кълъмбъс () е американски режисьор, сценарист и филмов продуцент.

Биография 
Крис Кълъмбъс е роден на 10 септември 1958 г. в Спанглър, Пенсилвания и израства в Йънгстаун, Охайо. Започва кариерата си като сценарист на филми на Amblin Entertainment. През 1995 г. основава филмовата компания 1492 Pictures.

През 2013 г. е издаден първият му приключенски фентъзи роман „Къщата на тайните“ от едноименната поредица в съавторство с писателя Нед Визини.

Филмография

Библиография

Серия „Къщата на тайните“ (House of Secrets) – с Нед Визини 
 House of Secrets (2013)Къщата на тайните, изд.: Сиела, София (2014), прев. Цветана Генчева
 Battle of the Beasts (2014)Битката на зверовете, изд.: Сиела, София (2014), прев. Цветана Генчева
 Clash of the Worlds (2016)

Източници

Външни препратки 
 
 

Пенсилванци
Американски филмови продуценти
Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски фентъзи писатели
Американски автори на приключенски романи